Михаи́л Леони́дович Аграно́вич () — советский и российский кинооператор, режиссёр, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1992), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1989).

Биография 
Родился 8 сентября 1946 года в Москве в семье сценариста и режиссёра Леонида Аграновича.

Окончил кинооператорский факультет ВГИКа в 1970 году (мастерская Александра Гальперина). С 1975 года — на киностудии «Мосфильм». Снял более тридцати фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым, в 1995 году — с польским режиссёром Ежи Кавалеровичем. 

Неоднократно удостаивался профессиональных призов и наград. «Покаяние» и «Мать» получили специальные призы жюри МКФ в Каннах.

В 2000 году вышел фильм «Приходи на меня посмотреть», снятый в качестве режиссёра совместно с Олегом Янковским.

Преподаёт на кинооператорском факультете во ВГИКе, где руководит мастерской. С 2015 года — заведующий кафедрой операторского мастерства.

В 2011 году был председателем жюри фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

Семья 
Первая жена — Эмилия Григорьевна Кулик (род. 1936), диктор Всесоюзного радио;
 Сын — Алексей (род. 1970), ныне режиссёр.

Вторая жена — Лидия Федосеева-Шукшина (род. 1938).

Третья жена — Алла Агранович (род. 1963), режиссёр и сценарист документального кино;
 Дочь — Мария (род. 1989), ныне режиссёр.

Фильмография

Оператор 

  — Трын-трава
  — Рудин
  — Смешные люди!
  — Маленькие трагедии
  — Три года
  — Ищите женщину
  — Падение Кондора
  — Срок давности
  — Покаяние
  — Выигрыш одинокого коммерсанта
  — Змеелов
  — Воительница
  — Крейцерова соната
  — Мать
  — Чернов/Chernov
  — Испанская актриса для русского министра
  — Золото
  — Плащ Казановы
  — Джонатан — друг медведей
  — За что?
  — Шаман
  — Карьера Артуро Уи. Новая версия
  — Ревизор
  — Затворник
  — Романовы. Венценосная семья
  — Приходи на меня посмотреть
  — Фото
  — Теневой партнёр
  — В круге первом
  — Без вины виноватые
  — Какраки
  — Про любоff
  — Зимы не будет
  — Дедушка твоей мечты
  — Карп отмороженный
  — Сестрёнка
  — Иван Денисович <small>(совместно с М. Хасая)</small>

 Режиссёр 
  — Приходи на меня посмотреть

 Призы и награды 
 1988 — Премия «Ника» в номинации Лучшая операторская работа за фильм «Покаяние».
 1989 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за фильм «Крейцерова соната».
 1992 — Заслуженный деятель искусств РСФСР (8 января 1992) — за заслуги в области киноискусства.
 2001 — I МКФ «goEast» в Висбадене — диплом жюри за фильм «Приходи на меня посмотреть».
 2001 — VIII МКФ стран СНГ и Балтии «Листопад» — Гран-при «Золотой кленовый лист» и специальный приз «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» за фильм «Приходи на меня посмотреть».
 2001 — I Фестиваль-смотр российских фильмов «Любить по-русски» — «Лучшая режиссёрская работа» за фильм «Приходи на меня посмотреть».
 2004 — МКФ «Любовь — сумасшествие» (София, Болгария) — Спецприз жюри за фильм «Приходи на меня посмотреть».
 2006 — Премия «ТЭФИ» в номинации Оператор телевизионного художественного фильма/сериала за сериал «В круге первом».
 2018 — Фестиваль «Виват кино России». «Лучшая операторская работа» за фильм «Карп отмороженный».
 2019 — Орден Дружбы (6 декабря 2019) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность''
 2020 — Премия «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме за фильм «Сестрёнка».
 2021 — Премия «Белый квадрат». Специальная номинация имени Сергея Урусевского «За вклад в операторское искусство».

Примечания

Литература 
 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Преподаватели ВГИК
Операторы-постановщики
Михаил
Мужья Лидии Федосеевой
Члены Союза кинематографистов России
Жители ЖСК «Советский писатель»